Borodino (en ) est le nom russe de la bataille de la Moskova (1812) ;
 En octobre 1941, il y eut une seconde bataille de Borodino opposant les armées russes aux armées allemandes.